Damesingle i kælkning under Vinter-OL 2010 blev afholdt 16. februar 2010 i Whistler Sliding Centre i Whistler, Canada.

Resultat 

Vinter-OL 2010
Kælkning under vinter-OL 2010